Eup, une commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Eup, une division administrative en Corée.

EuP est un sigle qui peut désigner :
 Energy-using products, une directive européenne.

EUP est un sigle qui peut désigner :
 École d'urbanisme de Paris, une école d'urbanisme issue de la fusion des anciens Institut français d'urbanisme et Institut d'urbanisme de Paris ;
 , une extension méthodologique du processus unifié, méthodologie utilisée pour le développement d'un logiciel.